Let There Be Love – singolo dei Simple Minds del 1991
Let There Be Love – singolo degli Oasis del 2005
Let There Be Love – singolo di Christina Aguilera del 2012